Sellbach ist der Name folgender Gewässer:

 Sellbach (Ahbach), linker Zufluss des Ahbachs nach Oberehe (Oberehe-Stroheich), Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Sellbach (Asbach), vielleicht auch Selbach, rechter Zufluss des hier Strüterbach genannten Asbachs (zum Jeckenbach) vor Schweinschied, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Sellbach (Bieber), rechter Zufluss der Bieber vor Röhrig (Biebergemünd), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Sellbach (Diete), linker Zufluss der Diete nach Niederdieten (Breidenbach), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Sellbach (Liese), rechter Zufluss der Liese nach Liesen (Hallenberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Sellbach (Main), rechter Zufluss des Mains nach Stadtprozelten, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Sellbach (Odenbach), rechter Zufluss des Odenbachs vor Schallodenbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Sellbach (Sieg), rechter Zufluss der Sieg nach Lauthausen (Hennef), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Sellbach (Walensee), nordöstlicher Zufluss des Walensees bei Amden, Wahlkreis See-Gaster, Kanton St. Gallen
 Sellbach (Wirftbach) oder Seltbach, rechter Zufluss des Wirftbachs zwischen Wimbach und Wirft, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Sellbach ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Sellbach (1822–1890), deutscher Maler und Fotograf
 Udo Sellbach (1927–2006), deutsch-australischer Künstler

Siehe auch:
 Selbach
 Söllbach
 Zellbach